L'inno nazionale del Pakistan (in urdu قومی ترانہ Qawmī tarāna) è anche noto dal suo incipit come Pāk sarzamīn (پاک سرزمین, «La terra sacra»). Il testo è stato scritto da Hafeez Jullundhri nel 1952, mentre la musica è stata composta da Ahmad G. Chagla nel 1949. Il brano è stato adottato come inno nel 1954.

Testo
Lingua urdu

پاک سرزمین شاد باد کشویر حسین شاد باد

تو نشان عزم عالی شام ارض پاکستان

مرکزِ یقین شاد باد

پاک سرزمین کا نظام قوت اخوت عوام

قوم ملک سلطنت پاینده تبنده باد

شاد باد منزلِ مراد

پرچم ستاره و هلال رهبر ترقی و کمال

ترجمان ماضی شان حال جان استقبال

سایۂ خدائے ذوالجلال

Traslitterazione

Pāk sarzamīn s̱ẖād bād

Kis̱ẖwar-i ḥasīn s̱ẖād bād

Tū nis̱ẖān-i ʿazm-i ʿālī s̱ẖān

Arẓ-i Pākistān!

Markaz-i yaqīn s̱ẖād bād	

Pāk sarzamīn kā niz̤ām

Quwwat-i Uḵẖuwwat-i ʿawām

Qaum, mulk, salt̤anat

Pāyindah tābindah bād!

S̱ẖād bād manzil-i murād	

Parcam-i sitārah o-hilāl

Rahbar-i taraqqī o-kamāl

Tarjumān-i māẓī, s̱ẖān-i ḥāl

Jān-i istiqbāl!

Sāyah-yi Ḵẖudā-yi Ẕū l-jalāl

Traduzione
Rendi la terra santa, rendila felice;

Il regno bello e poetico, rendilo felice
 
Tu, che ci guidi dall'alto

Terra del Pakistan!

Cittadella di fede, rendila felice.

Ordine della terra sacra,

Potenza della fraternità della popolazione;

Nazione, Paese, e territorio;
 
Lasciali sempre luminosi!
 
L'obiettivo è concreto, rendici contenti.

Bandiera con la stella e la mezzaluna

Guida di progresso e ascesa

Dragomanno del passato, orgoglio del presente;

Anima del futuro!

Ombra della grandezza di Dio.

Altri progetti

Collegamenti esterni
Informazioni e audio dal sito nationalanthems.me

Pakistan